Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2008, classée en catégorie Tier III, se dispute du 7 au .

Alizé Cornet remporte le simple dames. En finale, elle bat Andreja Klepač, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alizé Cornet et Janette Husárová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2008 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2008
Budapest
Sport en Hongrie en 2008
Tennis en juillet 2008